Wulflam ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Wulflam († 1393), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund
 Wulfhard Wulflam († 1409), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund